Топаллер, Анатолий Семёнович (1911—1996) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Топаллер, Виктор Александрович (1958—2018) — советский, американский и израильский журналист, режиссёр, теле- и радиоведущий, сценарист.